Film
 A hetedik nap, 1964-es brit film Lewis Gilbert rendezésében
 A hetedik nap, 2004-es spanyol film Carlos Saura rendezésben
Zene
 A hetedik nap, az Omen zenekar nyolcadik nagylemeze, hatodik stúdióalbuma (2006)